Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Swiss Open Gstaad 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Pablo Andújar, jenž skončil ve čtvrtfinále na raketě Brazilce Thomaze Bellucciho.

Čtvrtý hráč světového žebříčku a úřadující vítěz French Open, Švýcar Stan Wawrinka, se před zahájením odhlásil.

Vítězem dvouhry se stal třetí nasazený Rakušan Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal belgickou turnajovou jedničku Davida Goffina po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal, po triumfech na Open de Nice Côte d’Azur 2015 a Croatia Open Umag 2015, třetí turnajové vítězství, které představovalo i třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. V následném pondělním vydání žebříčku ATP z 3. srpna 2015 dosáhl svého maxima, když mu patřila 21. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2015
ATP World Tour 2015